All That Jazz (film), een film uit 1979
 All That Jazz (muzieknummer), een nummer uit de musical en film Chicago
 All That Jazz (album van Fitzgerald), een album van Ella Fitzgerald
 All That Jazz (Breathe), een album van Breathe
 All That Jazz (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de televisieserie Beverly Hills, 90210